Ascot – wieś w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Ascot – przedmieście miasta Brisbane, w Australii, w stanie Queensland
 Ascot – wieś w Australii, w stanie Wiktoria
 Honda Ascot – samochód osobowy

Zobacz też:
 Ascott